Maia, Màia eller Maïa kan syfta på:

 Maia – en landgudinna i grekisk pch romersk mytologi
 Maia (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Maia (stjärna) – en stjärna i stjärnbilden Oxen
 Màia – en katalansk popgrupp
 Maiar – varelser i J.R.R. Tolkiens värld

Personer
 Maia Pandzjikidze (1960–), en georgisk politiker och mellan den 25 oktober 2012 och 5 november 2014 var hon landets utrikesminister

Geografi

Portugal 

 Maia (stad) – en kommun, Porto, 
 Maia (freguesia i Porto), freguesia, Porto, 
 Maia (ort), kommunhuvudort, Porto, 
 Maia (freguesia i Portugal, Azorerna), Ribeira Grande,

Se även
 Maja (olika betydelser) – flera
 Maya – flera

Robotskapade Portugalförgreningar